Гидроарсенат натрия — неорганическое соединение,
кислая соль натрия и мышьяковой кислоты 
с формулой NaHAsO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Частичная нейтрализация мышьяковой кислоты:

Физические свойства 
Гидроарсенат натрия образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде, слабо растворяется в этаноле.

Образует кристаллогидраты состава NaHAsO•n HO, где n = 7 и 12.

Гидрат NaHAsO•7HO плавится в собственной кристаллизационной воде при 57°С,
образует бесцветные кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа P 2/n,
параметры ячейки a = 1,06586 нм, b = 1,10107 нм, c = 0,93940 нм, β = 95,43°, Z = 4
.

Химические свойства 
 При нагревании образует диарсенат натрия:

Применение 
 Для получения других арсенатов.
 Антисептик для пропитки древесины.
 Гербицид.
 В фармакологии — укрепляющее и тонизирующее средство.

Примечания

Литература 
 
 
 

Соединения натрия
натрия